Volksunion ist eine Bezeichnung, die im Zusammenhang mit verschiedenen politischen Parteien verwendet wird:
 Volksunion (Irak), eine linksgerichtete Parteienliste im Irak
 Volksunion (Russland) (russ.: ), eine ehemalige nationalistische Partei in Russland, 2008 aufgegangen in der Russischen Gesamtvölkischen Union ()
 Volksunie, eine frühere Partei in Belgien
 Naroden sajus, eine ehemalige Koalition in Bulgarien
 Nebentitel der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, Namensbestandsteil der früheren Partei Deutsche Volksunion
 Nouvelle union populaire écologique et sociale (Neue ökologische und soziale Volksunion), linke Parteienkoalition in Frankreich